Regentschap in Indonesië
 Karanganyar (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Karanganyar (onderdistrict van Demak), een onderdistrict van het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (onderdistrict van Karanganyar), een onderdistrict van het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (onderdistrict van Kebumen), een onderdistrict van het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Pekalongan), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Purbalingga), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Ngawi), een onderdistrict van het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Karanganyar (Batang), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Gandrungmangu), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Kalianget), een plaats in het onderdistrict Kalianget, van het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Karanganyar (Karanganyar, Karanganyar), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Karanganyar, Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (plaats in Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Madukara), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Sukoharjo), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Todanan), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Kebonagung), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Karanganyar (Panguragan), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Karanganyar (Cijeungjing), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Karanganyar (Cililin), een plaats in het regentschap Bandung Barat in de provincie West-Java
 Karanganyar (Darma), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Karanganyar (Dawuan), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Karanganyar (Jampang Kulon), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Karanganyar (Karangwareng), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Karanganyar (Klari), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Karanganyar (Leuwigoong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Karanganyar (Pituruh)	, een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karanganyar (Subang), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Karanganyar, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java

Zie ook
 doorverwijspagina Karang Anyar